

Toponyme

Belgique 
 Watervliet est une section de la commune belge de Saint-Laurent

États-Unis 
 Watervliet est une localité américaine située dans l'État du Michigan
 Watervliet est une localité américaine située dans l'État de New York

Homonymie de localités